Leopold Steurer ist der Name folgender Personen:

* Leopold Steurer (Widerstandskämpfer) (1921–1944), österreichischer Widerstandskämpfer
 Leopold Steurer (Historiker) (* 1946), italienischer Historiker